

Червен () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.
 Червен () — село в Русенській області. Входить до складу общини Іваново.